Гонар — кладовище в Парижі.

 Гонар Андрій Миколайович (1969—2022) — старший солдат України, учасник російсько-української війни.

Примітки